Scydmaenus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Scydmaenus ingår i familjen glattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glattbaggar
Scydmaenus